Градска градина – централната градина (парк) в някои градове, може да се отнася за:
 Градска градина, Попово, България
 Градска градина, София, България
 Градска градина, Стара Загора, България